Gang of Four (GOF) peut désigner :
 Gang of Four, un groupe de post-punk britannique ;
 Gang of Four, un film hong-kongais réalisé par Hua Shan en 1978 ;
 Gang of Four, un jeu de société ;
 Gang of Four (GoF), les quatre informaticiens Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson et John Vlissides, auteurs de l'ouvrage de référence en programmation orientée objet  Design Patterns : Catalogue de modèles de conception réutilisables.